Леви — имя ветхозаветного персонажа Леви (в русской традиции — Левий). В Новом завете его носит апостол Левий Матфей.



Имя 
 Леви бен Гершом (1288—1344) — средневековый еврейский учёный-универсал.
 Левий (лат. Laevius, I в. до н. э.) — римский поэт, автор сочинения на эротическую тематику «Любовные игры» (в 6 кн.) и «Пегний» — шуточных стихов в духе александрийских поэтов. Его стихотворение «Феникс», графически напоминавшее развёрнутые крылья птицы, было одним из первых в истории т. н. фигурных стихотворений.

Географические названия 
 Леви — город в Канаде в провинции Квебек.
 Леви — город в США в штате Висконсин.
 Леви — город-коммуна в Бургундии.
 Леви — деревня в Эстонии.
 Леви-Градец — городище близ Праги.
 Леви — лыжный курорт в финской Лапландии.
 Леви — округ в штате Флорида Соединённых Штатов Америки.
 Леви — озеро в Карелии.

Прочее 
 Леви — небольшой ударный кратер на восточном побережье Моря Влажности на видимой стороне Луны. 
 (3673) Леви — двойной астероид из главного пояса.
 Дом де Леви — один из знатнейших родов юга Франции.
 Комета Шумейкеров — Леви 9 — комета, упавшая на Юпитер.
 Символ Леви-Чивиты — математический символ, который используется в тензорном анализе.
 Тельца Леви — ненормальные белковые образования внутри нейронов.
 Теорема Леви — с таким названием есть несколько теорем.
 Формула Леви — Хинчина — с таким названием есть несколько формул.

См. также 
 Левит
 Лёви

Примечания